Dette er en liste over øer i Middelhavet, et indhav mellem Europa og Afrika, med Vestasien i øst og Atlanterhavet i vest.

Efter areal og befolkning 
Listen består af kolonner som kan sorteres efter behov ved at klikke på sorteringssymbolet i kolonneoverskriften.

Efter land

Albanien 

 Sazan
 Kunë
 Ksamiløerne
 Franz Josef-øen
 Zvërnecøerne
 Tongoøen
 Stil

Frankrig 
 Korsika
 Lavezziøerne
 Friouløerne
 Lerinsøerne

Grækenland 

 Kreta
 Evvia
 Gavdos

 Kykladerne
 Amorgos
 Anafi
 Andimilos
 Antiparos
 Andros
 Delos
 Despotikó
 Donoúsa
 Folegandros
 Gyaros
 Ios
 Iraklia
 Kéa (normalt kaldt Tzia)
 Keros
 Kimolos
 Koufonisia
 Kythnos
 Makronisos
 Milos
 Mykonos
 Naxos
 Paros
 Polyegos
 Rinia
 Santorini
 Skhinousa
 Serifos
 Sifnos
 Sikinos
 Syros
 Thirasia
 Tinos

 Nordægæiske Øer
 Agios Efstratios
 Chios
 Fourni
 Ikaria
 Inousses
 Limnos
 Lesbos
 Psara
 Samos
 Samotrake
 Thassos
 Thymena
 Saroniske Øer
 Angistri
 Dokos
 Égina
 Hydra
 Poros
 Salamis
 Spetses

 Dodekaneserne
 Agathonisi
 Arki
 Armathia
 Astypalia
 Farmakonisi
 Gyali
 Kalolimnos
 Kalymnos
 Kárpathos
 Kasos
 Kastellórizo
 Halki
 Kos
 Leros
 Lipsi
 Nissiros
 Patmos
 Pserimos
 Rhodos
 Saria
 Simi
 Tilos

 Sporaderne
 Alónissos
 Gioura
 Kyra Panagia
 Peristera
 Piperi
 Skandzoura
 Skiathos
 Skíros
 Skópelos

 Ioniske Øer
 Andikythira
 Andipaxos
 Erikoussa
 Ithaka
 Kalamos
 Kastos
 Kefallonia
 Korfu
 Kithira
 Lefkas
 Meganisi
 Othonoi
 Paxi
 Petalas
 Zákynthos

Italien 

 Campanoøerne
 Capri
 Ischia
 Nisida
 Procida
 Vivara

 Pontinske øer
 Gavi
 Palmarola
 Ponza
 Santo Stefano
 Ventotene
 Zannone
 Sardinien
 Asinara
 Grottaferrata
 La Maddalena
 Caprera
 Spargi
 Budelli
 Razzoli
 Santa Maria
 Santo Stefano
 Sant'Antioco
 San Pietro
 Tavolara

 Sicilien
 Ægadiske Øer
 Favignana
 Levanzo
 Marettimo
 Æoliske Øer
 Alicudi
 Filicudi
 Lipari
 Panarea
 Salina
 Stromboli
 Vulcano
 Pantelleria
 Pelagiske øer
 Lampedusa
 Lampione
 Linosa
 Ustica

 Tremitiøerne
 Caprara
 Cretaccio
 Pianosa (di Tremiti)
 San Domino
 San Nicola

 Toscanske arkipelag
 Capraia
 Elba
 Giannutri
 Giglio
 Gorgona
 Montecristo
 Pianosa
 Venetianske laguneøer
 Burano
 Lido
 Murano
 Pellestrina
 San Lazzaro degli Armeni
 Sant'Andrea
 Torcello

Kroatien 

 Brijuni
 14 øer

 Brusnik
 Čiovo
 Cres
 Drvenik Mali
 Drvenik Veli
 Dugi Otok
 Elafitiøerne
 Goli Otok
 Hvar
 Iž
 Ilovik
 Ist
 Kaprije
 Koločep
 Korčula
 Kornati
 152 øer i Kornati-arkipelaget

 Krapanj
 Krk
 Lastovo
 Lokrum
 Lošinj
 Lopud
 Male Srakane
 Mljet
 Molat
 Murter
 Olib
 Pašman
 Pag
 Palagruža
 Plavnik
 Premuda
 Prvić
 Rab
 Rava
 Rivanj
 Sestrunj
 Silba
 Skarda
 Susak
 Svetac

 Sveti Andrija
 Šipan
 Šolta
 Ugljan
 Unije
 Vele Srakane
 Vir
 Vis
 Vrgada
 Zlarin
 Zverinac
 Žirje
 Žut

Malta 

 De maltesiske øer
 Comino
 Cominotto
 Filfla
 Fungus Rock
 Gozo
 Malta
 Manoel
 St. Paulus-øen

Montenegro 
 Ada Bojana

 Katič
 Stari Ulcinj
 Sveta Neđelja
 Sveti Nikola
 Sveti Stefan
I Kotorbugten:
 Gospa od Škrpjela
 Mamula
 Miholjska prevlaka
 Sveti Đorđe
 Sveti Marko
 Øen for Vor Frue af nåde

Spanien 

 Alborán

 Baleariske Øer
 Cabrera-øgruppen
 Cabrera
 Mallorca
 Minorca
 Sa Dragonera
 Pityusiske øer
 Espalmador
 Es Vedrà
 Formentera
 Ibiza
 Columbretes-øerne
 Formigues
 Islas Chafarinas
 Isla del Congreso
 Isla del Rey
 Isla Isabel II
 Medes
 Peñón de Alhucemas
 Tabarca

Syrien 
 Arwad

Tunesien 
 Djerba
 Kerkennaøerne
 Chergui
 Gharbi
 Galite-øerne
 Zembra

Tyrkiet 

 De tyrkiske ægæiske øer
 Baba Ada
 Bozcaada
 Büyükada
 Çatalada
 Fener Ada
 Gemiler Adası
 Gökçeada
 Hayırsız Ada
 Heybeliada
 İnce Ada
 İncir Ada
 Kara Ada
 Kargı Adası
 Köçek Adası
 Metalik Ada
 Orak Ada
 Salih Ada
 Yalıkavak
 Yassı Ada
 Yılancık Ada
 İkiz Adalar
 Pırasa adası
 Iç Ada
 Kiremitøerne
 Küçük Tavşan Adası
 Çavuş adası
 Kucukbu

 Andre tyrkiske middelhavsøer
 Kekova
 Sıçan Adası

Omstridte øer 
 Imia/Kardak (Grækenland/Tyrkiet)
 Persilleøen (Marokko/Spanien)

Politisk delt ø 

 Cypern
 Republikken Cypern
 Akrotiri og Dhekelia (to militærbaseområder under britisk suverænitet)
 Den Tyrkiske Republik Nordcypern (en de facto stat som kun er anerkendt af Tyrkiet, og som er skilt fra Republikken Cypern af en FN-kontrolleret bufferzone)

Fodnoter